Fieldhouse ist der Familienname folgender Personen:

 David Kenneth Fieldhouse (1925–2018), britischer Historiker
 John Fieldhouse (1928–1992), britischer Peer, Marineoffizier und Politiker